Калининградский трамвай — самая западная трамвайная система России, единственная действующая трамвайная система Калининградской области. Является самой старой трамвайной системой на территории современной России, действует с 1895 года. Калининградский трамвай — одна из трёх сохранившихся трамвайных систем России с метровой колеёй, две другие расположены в Пятигорске и Евпатории).

В течение долгого времени трамвай являлся важной частью городского транспорта Калининграда, однако, в последние годы его значение падает, так как администрация Калининграда проводила политику ликвидации трамвайных маршрутов в связи с лоббированием интересов маршрутных такси депутатами-владельцами автобусных фирм. Ранее властями озвучивались планы заменить ликвидированные линии трамвая троллейбусными, но на практике замена на троллейбусы произошла лишь на улице Горького. Во всех остальных случаях, улицы Суворова, Невского, Киевская, Гагарина, Маршала Борзова и др. троллейбусы вместо трамваев так и не были запущены.

История

Конка 

Предшественником электрического трамвая в городе была конка, первый маршрут которой начал действовать 26 мая 1881 года. Конка быстро развивалась, к первому маршруту прибавлялись новые. Конку строили и эксплуатировали акционерные общества.

К 1895 году в Кёнигсберге было пять маршрутов конки:
 Форштадт — Штайндаммские ворота (ныне Ленинский проспект, слева от Преголи — площадь Победы);
 Кроненштрассе — Резаштрассе (ныне проспект Калинина — улица Сергеева);
 Королевские ворота — Восточный вокзал (ныне улица Гагарина — Полоцкая улица);
 Штайндаммские ворота — Хинтерроссгартен (ныне площадь Победы — Клиническая улица);
 Постштрассе — Юльхенталь (ныне улица Шевченко — Центральный парк культуры и отдыха).

Электрический трамвай (довоенный период) 

Открытие движения электрического трамвая в Кёнигсберге состоялось 31 мая 1895 года. Первый его маршрут проходил от Пиллауского вокзала, не сохранился, располагался в районе нынешней Мариупольской улицы до прежнего Нового рынка в районе универсама «Московский».

Конка продолжала развиваться и после открытия электрического трамвая. К 1900 году в дополнение к уже имеющимся было открыто ещё два маршрута конки:
 Восточный вокзал — Кальтхоф;
 центр города — Хуфен.

Вот как описывал кёнигсбергские конки в своих путевых заметках известный английский писатель Джером К. Джером:

«Но больше всего удивляют здесь путешественника… конки. Огромные, чистые, длинные вагоны несутся по улицам со скоростью десять миль в час, огибая углы как ошалелые. В них ездят все за исключением офицеров, которым это не разрешено: и носильщики с вещами, и разодетые дамы, отправляющиеся на бал, — все едут вместе. Конка внушает большое почтение: все на улицах спешат дать ей дорогу. Если вы зазеваетесь и попадете под блестящие вагоны, но случайно останетесь живы, то вас, поднявши, немедленно оштрафуют за недостаток почтительности…»

Однако история конки подходила к концу. Она прекратила своё существование в июне 1901 года, когда все линии в пределах городской черты, за исключением некоторых маршрутов в Хуфене были проданы муниципалитету. Последний раз влекомый лошадьми вагончик проехал по кёнигсбергским улицам 30 октября 1901 года.

Конка имела ширину колеи 1435 мм, в ходе электрификации она перешивалась на 1000 мм.

К 1899 году в городе было четыре маршрута электрического трамвая, в 1902 году их стало восемь, в 1904 — одиннадцать, а к 1937 году количество трамвайных маршрутов достигло пятнадцати. Каждый маршрут имел свой цвет.

Движение трамваев начиналось в шесть часов двадцать минут утра и заканчивалось в полдвенадцатого ночи.

Послевоенный период истории трамвая 

В январе 1945 года в связи с военными действиями трамвайное движение в Кёнигсберге прекратилось. Трамвайное хозяйство сильно пострадало от бомбёжек и штурма города: из пяти тяговых подстанций четыре были уничтожены, погибли многие вагоны. Однако, советские власти почти сразу занялись возрождением трамвая. Трамвай возобновил работу 7 ноября 1946 года, став первым заработавшим общественным транспортом в пост-военном Калининграде. Тогда на маршрутах использовалось 129 восстановленных трамваев — в 1939 году в Кёнигсберге был 251 трамвай.

В отличие от многих других городов России, в Калининграде трамвай пережил экономический кризис 1990-х годов практически без потерь. Не было закрыто ни одного маршрута, подвижной состав хотя и не обновлялся, но старые трамваи проходили капитальный ремонт. Однако с начала первого десятилетия XXI века трамвай в Калининграде стали планомерно убирать с улиц. В то же время на некоторых участках проводится капитальный ремонт трамвайных путей. Генеральный план Калининграда предусматривает развитие трамвая в будущем. Таким образом, будущее калининградского трамвая неоднозначно.

С 2001 года начался процесс сокращения трамвайной сети. В этом году был закрыт участок трамвайной линии по улице Суворова между Камской и Транспортной улицами. 24 февраля 2004 года было закрыто трамвайное движение по проспекту Победы от улицы Радищева до ул. Теннистая Аллея (Свято-Никольский женский монастырь) (маршрут № 1). В 2005 году была ликвидирована трамвайная линия по улице Александра Невского (маршрут № 8), в 2006 — по Советскому проспекту от улицы Яналова и улица Маршала Борзова.

В 2008 году было проведено снятие трамвайных путей на улицах Фрунзе и Гагарина (часть трассы маршрутов № 4 и 9). Работы по демонтажу трамвайных путей на ул. Гагарина начались 19 августа. В 2008 закрыто ремонтное трамвайное депо.

Трамвайная сеть была в очередной раз сокращена в сентябре 2008 года: маршрут № 2 был ограничен до Южного вокзала, № 8 — до кинотеатра «Родина». В октябре были озвучены планы ликвидации трамвайной линии по улице Тельмана (часть трассы маршрута № 1). В то же время по заявлениям начальника трамвайно-троллейбусного управления, полная ликвидация трамвая в Калининграде не планируется. Наоборот, планируется развитие и реконструкция оставшейся сети. Трамвайные рельсы и контактная сеть на Киевской улице на участке между Инженерной улицей и путепроводом через железную дорогу были окончательно демонтированы в ходе капитально ремонта улицы в конце сентября — октябре 2010 года.

Сокращение 1 января 2010 года: маршруты 2, 9 были закрыты, а вагоны, которые работали на них, были переведены на оставшиеся маршруты 1, 5 и 8. Таким образом, по маршрутам 1, 5 и 8 вагоны должны проходить чаще.

В то же время некоторые специалисты высказывали предположение о том, что уже в 2010 году трамваев в Калининграде совсем не останется. Ликвидация трамвайных линий объясняется их нерентабельностью и проблемами с подвижным составом нестандартной колеи. При этом опыт Пятигорска с такой же трамвайной колеёй не рассматривался..

По заявлениям сити-менеджера Феликса Лапина, сделанными 6 марта 2010 года, планируется снятие трамвайной линии по проспекту Победы от Центрального парка до кольца маршрутов № 1 и 4. За счёт снятия трамвайных путей планируется расширить проезжую часть проспекта, что, по мнению Лапина, поможет решить проблему пробок на пересечении проспекта с улицей Радищева.

Тем не менее, с июля до декабря в 2010 году производилась замена трамвайного полотна на Московском проспекте и на улице 9-го Апреля, где проходят самые популярные маршруты № 3 и № 5. Там же Второй эстакадный мост с троллейбусной линией (движение городского общественного транспорта пока не открыто).

Но трамвай маршрута № 1 ликвидирован: заменён на автобус 09.07.2012 года. Рельсы на повороте с улицы Черняховского на Пролетарскую и обратно были сняты. Несмотря на отмену регулярного маршрута, было принято решение не демонтировать трамвайные пути по улице Тельмана. По заявлению мэра города Александра Ярошука, трамвайная линия по улице Тельмана будет использоваться для экскурсионных трамваев.

5 декабря 2022 года, спустя 7 лет после закрытия, было возобновлено движение по второму в городе маршрут: маршруту № 3 от Центрального парка до Южного вокзала.

Перспективы 
В конце мая 2012 года была обнародована концепция развития городской инфраструктуры в связи с проведением в Калининграде чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках этой концепции планировалось строительство кольцевой линии скоростного трамвая, которая связала бы остров Октябрьский, где построен новый стадион, с остальными частями города.

В феврале 2020 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о планах масштабного обновления подвижного состава в 2021 году.

В марте 2020 года глава города Калининграда Алексей Силанов оценил реанимацию калининградского трамвая в 9 миллиардов рублей.

Тогда же было объявлено о планах закупить в качестве подвижного состава вагоны российского производства модели 71-923 «Богатырь», которые являются аналогом польского трамвая марки Pesa.

Маршрутная сеть 

В настоящее время в городе работают два маршрута: № 3 и № 5:

|}

Депо 
Единственное депо расположено за Южным вокзалом, по адресу Киевская ул., 4. Также здесь расположена автобусная и троллейбусная остановка «Трамвайное депо». В паре метров от трамвайного депо находится троллейбусно-автобусный парк.

Подвижной состав

Действующий 

На 2022 год в Калининграде эксплуатируются вагоны моделей Tatra KT4SU, KT4D, Pesa Swing и 71-921 «Корсар». Больше всего на линию выходят как раз «Татры», когда «Корсары» - стоят в депо из-за износа путей, а Pesa - из-за отсутствия необходимых запчастей.

Вагоны Tatra KT4SU поставлялись в город в Советские времена, когда трамваи модели KT4D были закуплены в 1999 году в Котбусе. Бывшие немцы носят номера 601 - 612, Советские - 401 - 439. Все трамваи данной модели были произведены на Пражском заводе ЧКД-Прага-Смихов в Чехословакии.                  

В 2012 году властям и жителям Калининграда на выставке были продемонстрированы троллейбус модели АКСМ-420 «Витовт» и трамвай Pesa Swing Польского производства. Городом был закуплен один трамвай данной модели на испытания, после которых планировалась закупка еще десяти вагонов данного типа. 9 декабря 2013 года вагон вышел на маршрут.

В 2019 году был выпущен первый Российский узкоколейный трамвай 71-411 Уральского Вагоностроительного завода, прошедший успешно испытания в Евпатории и запущенный в серийное производство. Данные вагоны, заменившие весь подвижной состав Евпаторийского трамвая дали надежду на обновление устаревшего подвижного состава Калининграда и Пятигорска.

В 2020 году объявлено о планах обновления подвижного состава и закупки вагонов 71-921 «Корсар» Тверского вагоностроительного завода.

В середине декабря 2020 года в Калининград прибыл первый трамвай модели 71-921 «Корсар» для обкатки, закончившейся в конце января 2021 года. Новые вагоны собирались привести в Сентябре этого же года, однако, первые вагоны в итоге пришли только в декабре, испытания начались в конце января 2022 года. 1 февраля 2022 года вагоны стали работать с пассажирами

Исторический 
В довоенном Кёнигсберге использовались трамвайные вагоны местного кёнигсбергского производства. Их выпускал завод «Штайнфурт». На трамваях устанавливались моторы мощностью 60 кВт и другое электрооборудование фирмы «Сименс». Эти вагоны использовались и после войны. Позднее их заменили трамваями восточногерманского производства.

В 1995 году в Маннгейме (Германия) было закуплено два шестиосных трамвая Duewag GT6 1963 и 1965 годов выпуска, № 443 и 442. Трамвай № 443 проработал до весны 1999 года, пока не кончились запчасти, источником которых служил трамвай № 442, который перестал работать ещё раньше. Спустя 10 лет трамвай № 443 был восстановлен. Что касается «татр», то из эксплуатации выведены все линейные вагоны T4SU.

Пантографы калининградского трамвая 
В конце 1980-х годов в Калининграде, в основном, эксплуатировались татровские пантографы, а также пантографы, внешне похожие на пантографы КТМ, но производимые в калининградском трамвайном депо в виду дефицита токоприёмников. Однако эксперимент был не очень удачный, так как такие пантографы были неустойчивы, подвергались сильной раскачке, иногда просто слетали с контактного провода, в связи с чем решили соединить два разнотипных токоприёмника в один трехрожковый. В результате получилась оригинальная конструкция, в которой передняя часть татровская, а задняя собственного изготовления. Эта конструкция прочно прижилась в Калининграде по причине простоты, лёгкости, а главное, хорошему токосъёму. Более того, такой пантограф стал визитной карточкой, почти брендом калининградского трамвая.

См. также 
 Калининградский троллейбус
 Калининградский автобус

Примечания

Ссылки 
 Описание всех трамвайных вагонов Калининграда с фотографиями
 Калининградский трамвай в фотографиях Ааре Оландера
 Кёнигсбергский трамвай
 Трамвай без рельсов // «Российская газета» — Запад России № 4775 от 17 октября 2008 г.
 Репортаж об объединении МКП ТТП и МКП ПАТП // Россия Калининград 24.04.2009

Транспорт Калининграда
Трамвайные системы России
Появились в 1881 году
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1895 году
Колея 1000 мм